

Patronyme 

 Mohamed Bouchareb (1986-), boxeur de muay-thaï franco-marocain ;
 Mouad Bouchareb (1971-), homme d'État algérien ;
 Rachid Bouchareb (1953-), réalisateur et producteur franco-algérien.